Tollerort steht für:
 Tollerort (Hamburg), Kaizunge im Hamburger Hafen
 Containerterminal Tollerort, Containerterminal (CTT) im Hamburger Hafen
 Hamburger Hafenfähre, siehe HADAG-Typ 2000